Divã (sofá) — espécie de sofá sem encosto
 Divã (instituição) — organismo político presente sobretudo em estados muçulmanos
 Divã (poesia) — coletânea de obras islâmicas
 Divã (filme) — brasileiro, de 2009
 Divã (série) — brasileira, de 2011
 Diwan (escola) — escola de tradição bretã